Carvalho-vermelho é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
Roupala complicata
Quercus robur
Quercus rubra —  carvalho-vermelho-do-norte ou carvalho-vermelho-americano
Quercus falcata —  ou carvalho-vermelho-do-sul
Miconia cinnamomifolia
Quercus boreatis —  ou carvalho-vermelho-das-américas

Desambiguação